Anser – stella nella costellazione della Volpetta.
 Anser – genere di uccelli della famiglia degli Anatidi.

Altri progetti